Culver est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Culver, localité de le comté de Marshall dans l'Indiana ;
 Culver, localité du comté d'Ottawa dans le Kansas ;
 Culver, localité du Comté de Jefferson dans l'Oregon ;
 , township dans le comté de Saint Louis dans le Minnesota ;
 Culver City, hall ville de Californie ;
 , colline calcaire de l'Île de Wight en Angleterre.

Patronyme 

 Chet Culver (1965-), gouverneur de l'Iowa, membre du parti démocrate ;
 David Culver (1924-2017), homme d'affaires québécois ;
  (1927-2005), humanitaire et cofondateur de Mercy Corps ;
 , agent immobilier américain, fondateur de Culver City ;
 John Culver (1932-2018), politicien américain du Parti démocrate ;
 Michael Culver (1938-), acteur britannique ;
 Molly Culver (1967-), une actrice, mannequin et présentatrice de télévision.

Institutions 
Culver peut aussi désigner :
 Culver Academies, alias Culver Military Academy / Culver Girls Academy, une école ;
 Culver's, une chaîne de restaurants aux États-Unis ;
 Culver Aircraft Company, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux,

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme